Bank of the West Classic 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 37-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Станфорде с 14 по 20 июля 2008 года. Турнир открывал женскую часть US Open Series того года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Серена Уильямс (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал
| team-width=160
| score-width=15
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= С.Уильямс
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=r
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02=

Секция 2

Финал

Факты 
 Александра Возняк со второй попытки побеждает в финале турнира ассоциации.
 Марион Бартоли уступает первый финал в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кара Блэк выигрывает 6й титул в сезоне и 42й за карьеру в туре ассоциации.
 Лизель Хубер выигрывает 6й титул в сезоне и 30й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bank of the West Classic

 WTA Тур 2008
 US Open Series 2008

 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Июль 2008 года
2008
Станфорд